Рамсей — имя собственное.

 Рамсей — один из кланов равнинной части Шотландии.
 Рамсей, Альф (1920—1999) — английский футболист и тренер.
 Рамсей, Артур Майкл (1904—1988) — 100-й архиепископ Кентерберийский.
 Рамсей, Джордж (1800—1871) — английский экономист.
 Рамсей (Размзей), Норман Фостер (1915—2011) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Рамсей, Фрэнк Пламптон (1903—1930) — английский математик и философ.
 Рамсей, Эбба (1828—1922) — шведская писательница и переводчица.
 Рамсей, Эдвард Пирсон (1842—1916) — австралийский орнитолог.

См. также 
 Рамзейер
 Рамзи
 Рэмзи